Příjmení Stodola může nést:
 Aurel Stodola (1859–1942), slovenský fyzik a vynálezce
 Emil Stodola (1862–1945), slovenský právník, publicista a politik
 Ivan Stodola (1888–1977), slovenský dramatik a spisovatel
 Kornel Stodola (1866–1946), slovenský agrárnický politik
 Jaroslav a Dana Stodolovi, čeští sérioví vrazi